Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Niedersachsens e.V. (AGFS Nds.) ist die größte Interessenvertretung Freier Schulen Niedersachsens. Sie kann auf eine über fünfzigjährige Geschichte zurückblicken. In ihr sind heute über 120 allgemeinbildende und berufsbildende niedersächsische Schulen in freier Trägerschaft organisiert.

Beschreibung 
Zum Verein gehören Schulen in freier Trägerschaft unterschiedlicher weltanschaulicher, religiöser und pädagogischer Ausrichtungen. Zu ihnen zählen Konfessionsschulen, freie Waldorfschulen, Landerziehungsheime aber auch andere Schulen in freier Trägerschaft.

Der Verein setzt sich für eine angemessene Finanzierung und größtmögliche staatliche Unterstützung der Schulen in freier Trägerschaft ein, mit dem Ziel, an allen Schulen das Schulgeld überflüssig zu machen. Ein solches Schulgeld müssen viele Schulen in freier Trägerschaft noch erheben, um die laufenden Kosten tragen zu können. In den Schulen in freier Trägerschaft sieht die AGFS Nds. einen erhaltenswerten Beitrag für die Vielfalt im niedersächsischen Schulwesen.

Der Verein vertritt die Interessen gegenüber dem Parlament, Ministerien und Behörden. Eine aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zählt sie ebenfalls zu ihren Aufgaben. Sie unterstützt ihre Mitglieder in ihrer täglichen Arbeit und informiert sie über bedeutsame Entwicklungen in der Schulpolitik.

Leitlinien 
Der Verein stellt ihrer Arbeit vier Leitgedanken voran:

Schulen in freier Trägerschaft
 stehen für Vielfalt und Qualität im öffentlichen Schulwesen.
 sind Ansprechpartner für die schulische und berufliche Orientierung.
 bringen Innovationen in das öffentliche Bildungswesen.
 stehen ein für die gezielte Förderung individueller Kompetenzen.

Vorstand 

Der Verein wird von einem zwölfköpfigen Vorstand geleitet. Vorsitzende ist Gabriele Joachimmeyer, ihr Stellvertreter Thomas Weßler (Schulstiftung im Bistum Osnabrück).

Veranstaltungen 
Regelmäßig organisiert der Verein parlamentarische Abendessen, Jahrestagungen und Seminare.

Parlamentarische Abendessen finden in der Regel im Alten Rathaus in Hannover statt zu Themen wie  oder  oder .

Einmal im Jahr lädt der Verein zu seiner Jahrestagung ein. Gastgeber ist jeweils eine der Mitgliedsschulen. Im September 2016 beispielsweise diskutierten Vertreter der Mitgliedsschulen in den Räumlichkeiten der Luise-Scheppler-Schule (Hildesheim) über die Freiräume und Grenzen, die die Schulaufsicht in Niedersachsen Schulen in freier Trägerschaft einräumt bzw. setzt. 2015 war das Arbeitsthema der Jahrestagung, zu der die Waldschule Hagen-Beverstedt in Hagen eingeladen hatte: . Ein Jahr zuvor fand die Jahrestagung in der Waldorfschule Hannover-Maschsee unter dem Motto  statt.

Darüber hinaus bietet der Verein für ihre Mitglieder Seminare und Fachtagungen an. Dabei stehen Inhalte wie  oder  oder  auf der Tagesordnung.

Weblinks 
 Website der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Niedersachsen

Einzelnachweise 

Organisation (Bildung)
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Bildung in Niedersachsen
Verein (Hannover)
Gegründet 1954
Privatschule